Humano - em inglês, Human

Música
 Human (álbum de Death)
 Human (álbum de OneRepublic)
 Human (álbum de Rod Stewart)
 Human (álbum de Brandy Norwood)
 Human (EP) - do cantor Darren Criss
 Human (canção de Christina Perri)
 Human (canção de Rag'n'Bone Man)
 Human (canção de The Killers)

Desambiguação